Zálesí ist der Name mehrerer Orte in Tschechien

 Zálesí, Gemeinde im Okres Znojmo
 Zálesí, Ansiedlung von Batňovice, Okres Trutnov
 Zálesí, Ortsteil von Biskupice u Jevíčka, Okres Svitavy
 Zálesí, Ortsteil von Doubravice u Dvora Králové, Okres Trutnov
 Zálesí, Ortsteil von Drážov, Okres Strakonice
 Zálesí, Ortsteil von Horní Krupá, Okres Havlíčkův Brod
 Zálesí, Ansiedlung von Jáchymov, Okres Karlovy Vary
 Zálesí (Javorník), Ortsteil von Javorník, Okres Jeseník
 Zálesí, Ortsteil von Neustupov, Okres Benešov
 Zálesí, Ortsteil von Příchovice, Okres Plzeň-jih
 Zálesí, Ortsteil von Slavíkov, Okres Havlíčkův Brod
 Zálesí, Ortsteil von Teplýšovice, Okres Benešov
 Zálesí 1.díl, Ortsteil von Maršovice, Okres Benešov
 Zálesí 2.díl, Ortsteil von Maršovice, Okres Benešov